Eupatòria (Pont), ciutat de la regió del Pont (Àsia Menor)
 Eupatoria o Ievpatòria, ciutat a Crimea (Rússia)